1511 километр — остановочный пункт Башкирского региона Куйбышевской железной дороги линии Уфа — Абдулино, возле села Раевский Альшеевского района Республики Башкортостан. Грузовые и пассажирские операции не производятся. Пригородное сообщение.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Чишмы — 63, Кинель — 372.

Возле платформы возникло поселение железнодорожников 1511 км.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Единая сетевая разметка

Железнодорожные станции и платформы Альшеевского района
Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Раевский (Альшеевский район)